Aubert est un prénom rare, dans le passé comme aujourd'hui, qui est également devenu un patronyme, lui beaucoup plus fréquent.

Étymologie 
Aubert est une forme populaire d'Albert, remplacé par ce dernier comme prénom, c'est pourquoi, il ne subsiste que comme patronyme fréquent. En Normandie, il s'est parfois confondu avec les noms de famille Auber et Obert qui ont une tout autre origine.

Il est issu du germanique athal-, adal- signifiant « noble » ou « noblesse » et beraht, « brillant, illustre ». Le composé Adal-Ber(a)ht a donné  et , formes savantes en français, ainsi qu'Albert qui est emprunté à l'allemand moderne Albert, . Il s'agit donc d'un anthroponyme germanique composé de deux éléments (zweigliedriger Rufname).

L'élément ADAL se retrouve dans les prénoms , Alice / Adélaïde, , , , etc., tandis que BERAHT explique le premier ou le second élément de prénoms comme Berthe, Bertrand, Robert,  (> nom de famille Daubert, Dobert),  /  (nom de famille Sébert), etc.. 

 est un hypocoristique d'Aubert, tout comme les patronymes Auberton, Auberteau.  peut-être un diminutif hypocoristique par aphérèse d'Aubert ou de tout autre prénom comprenant l'élément bert.

Popularité du patronyme Aubert 
Il est très présent dans l'est de la France, en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges, sans doute sous l'influence d'Aubert de Cambrai qui a été moine de l'abbaye de Luxeuil. Il est aussi présent dans le canton de Vaud (Suisse), à la Vallée de Joux.

Personnalités portant ce prénom

Saints ou bienheureux 
 
 Aubert d'Avranches (?-725), ou Aubert le Marqué ;
 Aubert de Cambrai (?-669), nommé aussi Aubert d'Arras ou Albert ou Aybert ;
 Aubert de Langres (), ou Augebert, martyr avec saint Félix ;
 Aubert de Landevenec (?-1129), ou Albert, moine bénédictin et saint breton.

Souverains 
 Aubert I d'Italie ou Adalbert I (931-972), roi d'Italie

Autres personnalités 
 Aubert  Grimaldi (1140-1232), amiral de la flotte génoise à Damiette
 Jean-Aubert Loranger (1896-1942), écrivain et journaliste québécois

Personnalités portant ce patronyme 

 Aubert, de son nom complet Charles-François-Joachim Aubert (1768-1850), nom d'artiste de Marcellin, syndic et célèbre chanteur des rues de Paris ;
 Alexandre Aubert (1979-), athlète français ;
 Andouin Aubert (?-1363), évêque de Paris (1349-1351) et d'Auxerre (1351-1353), Cardinal (1353-1363), neveu d'Innocent VI ;
 Ange Aubert (1736-1785), joaillier du roi et garde des diamants de la Couronne ;
 Arnaud Aubert (1319-1371), évêque d'Agde (1354) et de Carcassonne (1354-1357), archevêque d'Auch (1357-1371) ;
 Augustin Aubert (1781-1857), peintre français ;
 André Aubert (1905-1987), un architecte français
 André Aubert (1923-2010), acteur et imitateur français ;
 Antoine-Charles Aubert (), architecte français ;
 Benjamin Aubert (1997-), joueur de squash français ;
 Benoît d'Aubert, réalisateur français de télévision ;
 Brigitte Aubert (1956-), écrivain français ;
 Camille Aubert (1989-), joueuse de basket-ball française ;
 Caroline Aubert (1980-), joueuse de basket-ball française ;
  ;
 Charles Aubert (1848-1915), vice-amiral français ;
 Charles Aubert 1851-19..), acteur et auteur dramatique français ; 
 Charles Aubert (1872-1943), général de corps d'armée français, grand-croix de la Légion d’honneur ;
  ;
Christian Aubert, acteur français ;
 Christian Aubert (1979-), auteur littéraire et philosophe ;
  (), taekwondoïste belge ;
  ;
Claude Aubert (), contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris autour de 1640 ;
 Claude Aubert (1752-1794), militaire français ;
 Claude Aubert (), ingénieur agronome et auteur français ;
 David Aubert ( un écrivain, chroniqueur du Moyen Âge, compilateur et copiste flamand-bourguignon
 Édouard Aubert (1814-1888), archéologue français ;
 Émile Aubert (1906-1969), homme politique français ;
 Émilie Aubert (1819-1880), mère d’Émile Zola ;
  ;
Étienne Aubert (1282-1362), pape français sous le nom d'Innocent VI ;
 Étienne Aubert le Jeune (?-1369), évêque de Pampelune, cardinal de Sainte-Anastasie ;
 Étienne Aubert (?-1378), abbé de Saint-Allyre, recteur du Comtat Venaissin (1370-1371) ;
 Félix Albert Anthyme Aubert (1866-1940), peintre français ;
 François d'Aubert (1943-), homme politique français ;
 François Aubert (1736-?), homme politique français ;
 François Aubert, photographe français ;
 Gérald Aubert (1951-), écrivain français ;
  ;
Georges Aubert (1866-1961), graveur français ;
 Georges Aubert (1869-1933), industriel et financier français ;
 Georges Aubert (1886-1961), peintre et sculpteur suisse ;
 Georges Aubert (1917-2014), acteur français ;
 Georges Aubert (1919-2006), pédologue français ;
 Honoré Landoald Aubert (1765-1845), homme politique français ;
 Hugues Aubert (?-1379), évêque d'Albi (1355-1377) ;
  ;
Jacques Aubert (1500?-1587), médecin français ;
 Jacques Aubert (1689-1753), musicien français ;
 Jacques Aubert (1916-1995), entomologiste suisse ;
 Jacques Aubert, universitaire français ;
  ;
Jean Aubert (15..-1650), un professeur de grec au collège royal de France, recteur de l'Université de Paris ;
 Jean Aubert, chirurgien et gouverneur de la Guadeloupe de 1640 à 1643
 Jean Aubert (v. 1680-1741), architecte français ;
 Jean Aubert (1894-1984), ingénieur et président de société français ;
 Jean Aubert (1921-), écrivain français ;
 Jean Aubert (?-), joueur français de rugby à XIII ;
 Jean Aubert (1923-2010), footballeur et entraîneur de football français ;
 Jeanne Aubert (1900-1988), pseudonyme d'une comédienne française ;
 Jeanne Aubert-Gris (1878-1978), peintre française ;
 Jean-Ernest Aubert (1824-1906), peintre français ;
 Jean-François Aubert (1931-), homme politique neuchâtelois ;
 
Jean-Louis Aubert (1731-1814), poète français ;
 Jean-Louis Aubert (1955-), chanteur français ;
 Jean-Luc Aubert, juriste français ;
 Joseph-Jean-Félix Aubert (1849-1924), peintre français ;
 Josiane Aubert, politicienne, conseillère nationale du Parti socialiste suisse (PSS) ;
 Julien Aubert, homme politique, député de Vaucluse
  ;
Louis Aubert (1720-vers 1800) peintre, musicien français ;
 Louis Aubert  (1877-1968), compositeur et pianiste français ;
 Louis Aubert (1878-1944), député français de la Vendée ;
 Louis-Urbain Aubert (1695-1760), marquis de Tourny, intendant français ;
 Marcel Aubert (1884-1962), historien de l'art français ;
 Marie-Hélène Aubert (1955-), femme politique française ;
 Maurice Aubert (1914-2005), hydrogéologue français ;
  ;
Michel Aubert (1700-1757), graveur français ;
 Michel Aubert (1930-), peintre et lithographe expressionniste français ;
 Octave-Louis Aubert (1870-1950), journaliste, éditeur et écrivain français ;
 Patrick Marie Aubert (1957-), chef de chœur français ;
 P.-A. Aubert (1783-1863), écuyer français ;
 Paul Aubert (1853- ?), sculpteur français ;
  ;
Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), écrivain québécois ;
 Philippe Aubert de Gaspé, fils (1814-1841), écrivain québécois, fils du précédent ;
 Philippe Aubert (1950-1998), journaliste français ;
 Philippe Aubert (1957-), athlète français ;
 Philippe Aubert (1958-), pasteur de l’Église réformée d’Alsace et de Lorraine ;
 Philippe Aubert, dit Greg Newman, de son vrai nom Philippe Aubert de Mouthiers de Molay (1960-), écrivain, scénariste de bande dessinée et de jeux vidéo ;
  ;
Pierre Aubert (1927-2016), un homme politique suisse neuchâtelois ;
 Pierre Aubert (1929-), un homme politique vaudois ;
 Pierre Aubert (1814-1890), un missionnaire et un religieux oblat qui fut le supérieur de sa communauté en Amérique septentrionale ;
 Pierre Aubert (1910-1987), un graveur et peintre suisse ;
 Pierre Aubert (1886-1918), un musicien français ;
 Pierre Aubert de Fontenay (1584-1668), un financier et notable français, qui fit construire l'Hôtel Salé à Paris vers 1650 ;
 Pierre Aubert (1853-1912), un sculpteur français ;
 Pierre Émile Aubert (1888-1972), administrateur colonial français ;
 Raphaël Aubert (1953-), écrivain suisse ;
 Raymond-Max Aubert (1947-), homme politique français ;
 René Aubert (1894-1977), artiste peintre, lithographe français ;
 Robin Aubert (1972-), acteur, réalisateur et scénariste québécois ;
 Rosemary Aubert (1946-), femme de lettres canadienne, auteur de roman policier ;
 Sabine Aubert (1968-), cheffe d'orchestre française ;
 Sandrine Aubert (1982-), skieuse française ;
 Suzanne Aubert (1835-1926), religieuse française, missionnaire en Nouvelle-Zélande, vénérable ;
  ;
Thomas Aubert (), navigateur et explorateur français ;
 Thomas Aubert (1988-), archer français.

Et aussi :
 Jean-Baptiste Annibal Aubert du Bayet (1757-1797), général et homme politique français ;
 Charles Aubert de la Chesnaye (1632-1702), né à Amiens, prospère homme d'affaires québécois, ancêtre des Aubert de Gaspé ;
 Puig-Aubert (1925-1994), joueur de rugby à XIII français ;
 Famille .

Toponyme 

 Avesnes-les-Aubert, commune française du département du Nord ;
 La Chapelle-Saint-Aubert, commune française du département d'Ille-et-Vilaine ;
 Le Mesnil-Aubert, commune française du département de la Manche ;
 Saint-Aubert, commune française du département du Nord ;
 Saint-Aubert-sur-Orne, commune française du département de l'Orne ;
 lac d'Aubert, lac des Pyrénées ;

 Saint-Aubert, municipalité canadienne du Québec ;

 Havre-Aubert, municipalité canadienne du Québec ;
 Mont-Saint-Aubert, ancienne commune belge ;
 Saint-Aubert, municipalité du Québec.

 Aubèrt, commune espagnole du Val d'Aran, Province de Lérida (Catalogne) ;

Botanique 
 Renouée d'Aubert, plante ligneuse originaire de Chine

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Prénom masculin
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien